Die Fußball-Verbandsliga Hamburg 1991/92 war die 47. Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hamburger Fußball-Verbandes. Die Verbandsliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam der SC Concordia Hamburg nach 18 Jahren aus der Oberliga Nord wieder zurück in die Verbandsliga, lediglich die beiden Aufsteiger SC Langenhorn (Wiederaufstieg nach 16 Jahren) und SC Condor Hamburg (Wiederaufstieg nach sieben Jahren).

Sieger wurde der SV Lurup. Zusammen mit dem Zweitplatzierten VfL 93 Hamburg nahm er an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Dort gewann Lurup seine Gruppe und stieg auf. Der VfL 93 schloss seine Gruppe auf dem zweiten Platz ab und erreichte im Entscheidungsspiel den Aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der Wandsbeker FC musste nach zwei Spielzeiten wieder aus der Verbandsliga absteigen, Viktoria Wilhelmsburg-Veddel nach zwölf Jahren und der HSV Barmbek-Uhlenhorst nach drei Jahren.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Hamburg 1991/92 im deutschen Fußball-Archiv

1991
Fußballsaison 1991/92